Jakub Suchánek (né le  à Tábor en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Jakub Suchánek commence sa carrière professionnelle au HC Tábor en 2.liga. Après plusieurs saisons en jouant en 1.liga et en 2.liga, il part jouer en France dans le club des Rapaces de Gap rejoignant ainsi son complice de Tábor, Jiří Rambousek. À l'issue de sa première saison dans l'élite française, il signe un bail de 3 ans avec le club des Hautes-Alpes. Il honore 2 années de contrat avant de quitter les Hautes-Alpes pour le club de Strasbourg avec lequel il s'engage pour une saison le .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || HC Lasselsberger Plzeň || U18 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004 || HC Tábor ||2.liga Tch. || 13 || 2 || 0 || 2 || 16 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2004-2005 || HC Tábor ||2.liga Tch. || 31 || 1 || 8 || 9 || 42 || 5 || 1 || 3 || 4 || 16
|-
| 2005-2006 || HC Tábor ||2.liga Tch.  || 30 || 4 || 7 || 11|| 60 ||  4|| 0 || 0 || 0 || 4
|- 
|rowspan="4"| 2006-2007 || HC Slovan Ústečtí Lvi ||1.liga Tch. || 6 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|- 
|HC Olomouc ||1.liga Tch. || 6 || 0 || 0 || 0 || 10 ||- || - || - || - || -
|- 
|Sportovní klub Kadaň ||1.liga Tch. || 14 || 0 || 1 || 1 || 50 || - || - || - || - || -
|- 
|HC Tábor ||2.liga Tch. || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 ||29 
|- 
| rowspan="2"|2007-2008 || HC Most ||1.liga Tch. || 36 || 1 || 1 || 2 || 89 ||- || - || - || - || -
|- 
|HC Tábor ||2.liga Tch. || 7 || 0 || 2 || 2 || 24 || 5 || 0 || 3 || 3 ||4 
|- 
| 2008-2009 || HC Tábor ||2.liga Tch. || 27 || 3 || 6 || 9 || 132 || 9 || 1 ||10  ||11  ||12 
|-
| 2009-2010 || Gap Hockey Club || Ligue Magnus || 24 || 4 || 6 || 10 || 48 || 2 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2009-2010 || Gap || CdF ||1||0||0||0||6|| - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Gap || CdL ||6||1||1||2||33|| 2 || 0 || 0 || 0 || 29 
|-
| 2010-2011 || Gap || Ligue Magnus||25||2||7||9||106||5||2||1||3||14
|-
| 2010-2011 || Gap || CdF ||1||0||0||0||0|| - || - || - || - || - 
|-
| 2010-2011 || Gap || CdL ||6||1||3||4||24||- || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Gap || Ligue Magnus||24||3||7||10||38||9||1||2||3||16
|-
| 2011-2012 || Gap || CdF ||1||0||0||0||0|| - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Gap || CdL ||5||0||2||2||43||2||0||1||1||12
|-
| 2012-2013 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus|| 26 || 2 || 3 || 5 || 22 || 9 || 0 || 3 || 3 || 12
|-
| 2012-2013 || Strasbourg || CdF || 2|| 0||0 ||0 ||4 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Strasbourg || CdL || 5|| 0||0 ||0 ||10 ||- || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus|| 25 || 2 || 11 || 13 || 46 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || Strasbourg || CdF ||3 ||0 || 2|| 2|| 4||- || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Strasbourg || CdL || 6|| 4||1 ||5 ||16 || 2|| 0|| 0|| 0||20 
|- 
| rowspan="2"| 2014-2015 || HC České Budějovice ||2.liga Tch. || 42 || 1 || 3 || 4 || 77 || 11 || 1 || 1 || 2 || 12 
|- 
| HC Tábor ||2.liga Tch. || 2 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|- 
|  2015-2016 || HC České Budějovice ||2.liga Tch. || 51 || 7 || 20 || 27 || 81 || 9 || 0 || 5 || 5 || 18
|- 
|  2016-2017 || HC České Budějovice ||2.liga Tch. || 45 || 3 || 17 || 20 || 32 || 3 || 0  || 0 || 0 || 4 
|- 
|  2017-2018||  HC Dukla Jihlava ||Extraliga Tchèque || 52 || 2  || 9  || 11 || 50 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|- 
|  2018-2019 || HC Dukla Jihlava ||2.liga Tch. || 24 || 4 || 13 || 17 || 37 || 9 || 0 || 2 || 2 || 20
|- 
|  2018-2019||  HC Litvínov || Extraliga Tchèque ||30 || 0 || 2 || 2 || 20 || - || - || - || - || -
|- 
|  2019-2020 || HC České Budějovice ||2.liga Tch. || 54 || 4 || 12 || 16 || 60 || - || - || - || - || -
|- 
|  2020-2021 || HC České Budějovice || Extraliga Tchèque || 21 || 2 || 5 || 7 || 34 || - || - || - || - || -
|- 
|  2020-2021 || HC Kladno ||2.liga Tch. || 11 || 2 || 2 || 4 || 12 || 14 || 1 || 2 || 3 || 16
|-
| 2021-2022|| HC Kladno || Extraliga Tchèque ||  ||

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en novembre 1984
Naissance à Tábor
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Tábor
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur du HC Olomouc
Joueur du HC Most
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du HC České Budějovice
Joueur de l'Étoile noire
Joueur du HC Jihlava
Joueur du HC Litvínov
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Kladno